Le Temps des Troubles, aussi connu sous le nom de Guerre des Dieux, de l'Arrivée ou encore de la Crise des Avatars, fut une période cataclysmique dans la chronologie du monde imaginaire des Royaumes oubliés (cadre de campagne de Donjons et Dragons). Elle prend place durant l'année des Ombres, 1358 CV (Calendrier des Vaux). Le Temps des Troubles fut une période durant laquelle les dieux de Féérune furent forcés de vivre sur Aber-Toril sous forme d'avatar. Certaines divinités majeures moururent durant le Temps des Troubles, et quelques mortels devinrent des dieux.

Résumé 
Le Temps des Troubles commença lorsque les dieux Baine et Myrkul tentèrent de voler les Tablettes du Destin au dieu suprême, Ao. En colère contre les dieux à cause de leur perpétuelle volonté de pouvoir et de leur négligence envers leurs fidèles, le Seigneur Ao obligea tous les dieux (à l'exception du Gardien des portes du Paradis, Heaume) à vivre parmi leurs suivants sur terre. Les effets immédiats de cette déclaration furent triples. D'abord, la magie divine (les sorts offerts par les dieux à leurs prêtres) cessa d'être. Deuxièmement, la magie des Arcanes (une force liant La Toile aux magiciens et aux sorciers) cessa d'être régulé par son administrateur, Mystra, et devint dangereusement imprévisible. Dernièrement, les dieux, normalement immortels et distants, devinrent alors vulnérables (restant tout de même très puissants) et se logèrent aux côtés des civilisations de Féérune.

Le Temps des Troubles coïncida avec la sortie de la seconde édition du jeu de rôle Advanced Dungeons & Dragons et influença des changements dans les règles du jeu. Par exemple, l'arrêt des Cultes d'Assassins en Féérune reflétait la disparition de la classe de personnage assassin d'AD&D deuxième édition. De même, dans la série de livres basée sur les Royaumes oubliés, un mage nota qu'après les dérèglements de la magie causées par les Troubles, certains de ses sorts virent leur effet et leur puissance modifiés; et en effet, les règles de ces sorts furent révisées.

Morts, Ascensions et Résurrections 
Le Temps des Troubles fut un tournant significatif pour les dieux du Panthéon Féérunien. Certaines déités furent "détruites" (voir ci-dessous) durant cette période. Ce qui suit est la liste des divinités qui furent tuées ou frappées d'incapacité durant le Temps des Troubles:
 Baine, le dieu de la tyrannie, des différends et de la haine, l'un des trois dieux morts fut massacré à son apogée en combattant le demi-dieu Torm dans une bataille situé à proximité de Tantras.
 Bhaal, le dieu du meurtre, fut détruit par un jeune mortel du nom de Cyric et son épée Fléau des Dieux. Cependant Bhaal avait prédit sa propre mort et peupla Féérune de sa progéniture, les Enfants de Bhaal, dans le but de ressusciter, comme l'explique la série de jeux vidéo Baldur's Gate.
 Gilgeam, demi-dieu et roi d'Unther, fut tué par Tiamat.
 Ibrandul, le dieu mineur des cavernes et des donjons, fut détruit par Shar.
 Leïra, la déesse mineure de la tromperie et de l'illusion, fut tuée par Cyric.
 Myrkul, dieu de la Mort, fut détruit par Minuit, une femme mortelle utilisant les pouvoirs de Mystra, dans les cieux au-dessus d'Eauprofonde.
 Mystra, déesse de la Magie et sûrement l'une des plus puissantes divinités, fut tuée en tentant d'entrer dans le Plan Céleste malgré la présence de Heaume.
 Ramman, dieu mineur de la guerre et des tempêtes en Unther, fut massacré par Hoar, mais ses domaines furent volés par Anhur du Panthéon Mulhorandi.
 Torm, demi-dieu et patron des paladins, se sacrifia pour éliminer Baine radicalement.
 Waukyne, déesse mineure de la richesse et du commerce, tenta de réclamer sa divinité durant le Temps des Troubles, et fut emprisonnée dans le Palais d'Argent, asservie par le Prince-Démon Graz'zt.

Cependant, dans les Royaumes oubliés, la mort n'a rien de permanent et plusieurs de ces divinités évitèrent leur destruction:
 Après la mort de Baine, ses domaines furent partagés entre Cyric et le fils de Baine, le demi-démon Iyachtu Xvim. Après la mort de l'une des plus grandes déités du Mal, tout Féérune eut un soupir de soulagement ; cependant, en 1372, Baine ressuscita en détruisant Iyachtu Xvim et rétablit son église.
 Bhaal avait vu sa propre mort, et laissa derrière lui une lignée de rejetons, faisant partie de son plan pour sa réincarnation.
 Myrkul intégra la Couronne à Cornes avec les résidus de son essence, et la téléporta. Alors que sa position est inconnu, l'artefact est supposé jouer un rôle dans la résurrection de Myrkul.
 Bien qu'Ao eut décrété qu'aucun dieu tombé durant le Temps des Troubles ne serait rétabli, une convergence complexe de faits concernant la mort de Torm contraint le dieu suprême à faire une exception pour son cas, le ressuscitant et l'élevant au statut de divinité mineure.
 Après une décennie d'isolement envers ses fidèles, Waukyne fut libérée de sa prison en 1371 CV par une bande d'aventuriers et récupéra sa place et ses attributions.

De plus, quelques mortels furent choisis par Ao pour monter au paradis pour combler le trou causé par les dieux morts:
 Cyric, un petit mercenaire sadique, tua Bhaal avec sa lame Fléau des Dieux (en vérité, il s'agit du déguisement du dieu Mask). À la fin du Temps des Troubles, Ao lui accorda à peu près tous les domaines des Trois Morts (Baine, Bhaal et Myrkul), faisant de lui pour un certain temps le plus puissant des dieux.
 Kelemvor, un aventurier, se vit accordé les domaines de Myrkul par Ao, et a depuis tâché de changer l'image horrifique de la Mort qu'avait instauré ses prédécesseurs.
 Après sa mort, la déesse Mystra confia son essence à la jeune mage Minuit, qui s'éleva après le Temps des Troubles en tant que la nouvelle Mystra.

Finalement, le Seigneur Ao releva la barrière qui empêchait les dieux-rois Mulhorandi de rejoindre les Plans Extérieurs. Les incarnations physiques des dieux Mulhorandi partirent de Féérune et laissèrent le gouvernement de l'empire à des hommes de loi mortels sous leur surveillance.

Bibliographie

Articles connexes 
Divinités des Royaumes oubliés
Histoire des Royaumes oubliés

Événement des Royaumes oubliés